Дэвид Уа́йнленд (Вайнленд) (; род. 24 февраля 1944) — американский физик, лауреат нобелевской премии по физике 2012 года (совместно с Сержем Арошем) с формулировкой за «создание прорывных технологий манипулирования квантовыми системами, которые сделали возможными измерение отдельных квантовых систем и управление ими». Член Национальной академии наук США (1992).

Биография 
Дэвид Уайнленд родился 24 февраля 1944 года в городе Милуоки, штат Висконсин. В 1961 году он окончил школу Энсина, расположенную в Сакраменто. В 1965 году в Калифорнийском университете в Беркли он получил степень бакалавра, а в 1970 году в Гарвардском университете — степень PhD. Его диссертация была посвящена мазерам на атомарном дейтерии. После этого Уайнленд работал в группе Ханса Джорджа Демелта в Вашингтонском университете. В 1975 году Уайнленд устроился в Национальное бюро стандартов, ныне институт NIST в Боулдере. Сферой его исследований являлась оптика и, в частности, лазерное охлаждение ионов в  с последующим использованием захваченных ионов для выполнения квантовых вычислений.

Уайнленд является членом Американского физического общества и Американского оптического общества.

Награды и отличия 
 1990 — 
 1990 — 
 1996 — 
 1998 — 
 2000 — International Quantum Communication Award
 2001 — 
 2004 — Медаль Фредерика Айвса
 2007 — Национальная научная медаль США
 2008 — 
 2010 — Медаль Бенджамина Франклина
 2012 — Нобелевская премия по физике (совместно с Сержем Арошем)
 2013 — 
  (2018)
  (2020)

Примечания

Литература

Ссылки 

Лауреаты Нобелевской премии по физике
Выпускники Средней школы Энсины
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Члены Национальной академии наук США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Оптического общества Америки
Физики США
Физики по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Лауреаты премии Дэвиссона — Джермера
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Лауреаты премии Уильяма Меггерса
Национальный институт стандартов и технологий США